Jolanda Lotrinská (2. listopadu 1428, Nancy – 23. března 1483, Nancy) byla vévodkyní Lotrinska (1473) a Baru (1480). Jejími rodiči byli Izabela Lotrinská a René I. z Anjou (král Neapole, vévoda z Anjou, Baru a Lotrinska, hrabě z Provence). Díky svým titulům je známá také jako Jolanda z Anjou nebo Jolanda z Baru. Její mladší sestrou byla Markéta z Anjou, manželka anglického krále Jindřicha VI. Ačkoli byla vládkyní mnoha velkých území, postoupila své tituly manželovi a synovi.

Manželství a děti 
V roce 1445 se v Nancy provdala za svého bratrance Fridricha II., hraběte z Vaudémont (1420–1470). Sňatek byl uzavřen z dynastických důvodů, aby ukončil spor mezi Reném z Anjou a Fridrichovým otcem, Antonínem z Vaudémont. Šlo o následnictví v lotrinském vévodství.

Měli spolu tyto potomky:

 René II. Lotrinský (2. 5. 1451 Angers – 10. 12. 1508 Fains), vévoda lotrinský a vévoda z Baru 
 I. ⚭ 1471 Jana z Harcortu (sňatek anulován)
 II. ⚭ 1485 Filipa z Guelders (9. 11. 1467 – 28. 2. 1547 Pont-à-Mousson)
 Nikolas (? - 1476)
 Petr (? - 1451)
 Johana (1458–1480)
 ⚭ 1474 Karel IV. z Anjou (1446 – 10. 12. 1481), vévoda z Anjou
 Jolanda (? - 1500) ⚭ 1497 lankrabě Vilém II. Hesenský (1469 - 1509)
 Markéta Lotrinská (1463 Vaudémont – 2. 11. 1521 Argentan) po ovdovění se uchýlila do kláštera a složila sliby, roku 1921 byla blahořečena papežem Benediktem XV.
 ⚭ 1488 René z Alençonu (1454 – 1. 11. 1492 Alençon), vévoda z Alençonu a hrabě z Perche

Dědictví 
V roce 1473, po smrti svého synovce Nikolase, zdědila Lotrinsko, ale postoupila ho svému nejstaršímu synovi Renému. V roce 1480, po smrti svého otce, se stala vévodkyní z Baru. Zemřela 23. března 1483, na narozeniny sestry Markéty, která zemřela předchozí léto. Jolandě bylo 54 let.

Vévodkyně Jolanda je hlavní hrdinkou poslední opery Petra Iljiče Čajkovského s názvem Jolanta. V této opeře je slepá. Její slepota ale není historicky doložena.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Anjouovci
Lotrinsko-vaudémontská dynastie
Lotrinské vévodkyně
Vévodové z Baru
Narození v roce 1428
Narození 2. listopadu
Narození v Nancy
Úmrtí v roce 1483
Úmrtí 23. února
Úmrtí v Nancy
Ženy